Berufspädagogisches Institut steht für:

 Berufspädagogisches Institut Frankfurt am Main
 Berufspädagogisches Institut Köln
 Berufspädagogisches Institut München
 Berufspädagogisches Institut Mödling, Österreich